Список видов, входящих в род Ипомея (Ipomoea)
Ипомея () — род травянистых лиан, реже кустарников и небольших деревьев семейства .

Список видов 
По информации базы данных World Flora Online (2016), род включает 788 видов.:

Примечания

Литература 
 

Ипомея